Il patto (The Holcroft Covenant) – romanzo di Robert Ludlum del 1978
 Il ritorno delle aquile (The Holcroft Covenant) – film del 1985 diretto da John Frankenheimer